Мария Жукова: Жукова (Попова), Мария Александровна (род. 1985) — российская футболистка, центральная защитница.
 Жукова, Мария Аркадьевна (род. 1973) — российская актриса, продюсер, режиссёр, издатель.
 Жукова, Мария Семёновна (1805—1855) — русская писательница, художница, путешественница.